Prestenberg ist der Name von Orten und Bergen:

 Prestenberg (Pfälzerwald), 411,2 Meter hoher Berg bei Eußerthal, Landkreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz
 Prestenberg (Tettnang), Ortsteil der Stadt Tettnang, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Prestenberg (Todtmoos), Ortsteil der Gemeinde Todtmoos, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg